Tete steht für:

 Tete (Provinz), eine Provinz in Mosambik
 Tete (Stadt), die Hauptstadt dieser Provinz
 Tete (Fluss), ein Sanaga-Nebenfluss in Kamerun

Tete ist der Familienname folgender Personen:

 Kenny Tete (* 1995), niederländischer Fußballspieler
 Zolani Tete (* 1988), südafrikanischer Boxer

Tête steht für:

 eine militärische Vorhut (nach dem Ersten Weltkrieg veraltet)
 die erste, vor dem eigentlich erwünschten Produkt siedende Fraktion einer Destillation, auch Vorlauf genannt

tête steht für:

 französisch für Kopf

Tetê steht für:

 Tetê, brasilianischer Fußballspieler (* 2000)

Siehe auch: